Charles Lawrence (generale britannico) – Governatore della Nuova Scozia
 Charles Lawrence (matematico) – bioinformatico e matematico statunitense
 Charles Lawrence, I barone di Kingsgate – nobile inglese, uomo d'affari e dirigente ferroviario
 Charles Lawrence Boynton – botanico
 Charles Lawrence Clarke – atleta
 Charles Lawrence Davis – cestista statunitense